Місто
 Іллінці — Вінницька область, Іллінецький район, районний центр
Села:
 Іллінці — Івано-Франківська область, Снятинський район
 Іллінці — Чернігівська область, Борзнянський район

 Іллінці — колишнє село Чорнобильського району Київської області, у 1999 році зняте з обліку

Див. також 
 Іллінці — «десне братство» — одна з течій єговістського напрямку, заснована в 40 рр. 19 ст. на Уралі штабс-капітаном царської армії М.Ільїним.